Epoicotherium (Епоикотеријум — „страна звијер”) изумрли је род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Epoicotheriinae унутар изумрле породице Epoicotheriidae, који је у периоду касног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Epoicotherium unicum је била фосоријални сисар који је по својој грађи тијела наликовао на представнике породица Talpidae, Chrysochloridae и Notoryctidae, и водио сличан начин живота. Ова врста сисара је била инсектојед по исхрани (тј. хранила се ситним бескичмењацима). Укупна тјелесна тежина врсте Epoicotherium unicum је била између 58,5 и 196,9 g, док је укупна дужина тјела била до 10 cm. Ова врста је посједовала дуге канџе на мишићавим предњим ногама, које је користила при копању земље. Са задњим ногама је ова врста ископану земљу одгуривала иза себе. Глава је била троугластог облика. Такође, ова врста је била слијепа јер је имала редуковане очи, док су чула додира, мириса и слуха била добро развијена.

Понашање и палеоекологија 
Врста Epoicotherium unicum је настањивала плавне равнице и копнене екосистеме Сјеверне Америке.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Epoicotherium.

Временска распрострањенст рода Epoicotherium унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epoicotheriinae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке